Сан-Коломбано-Бельмонте — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Сан-Коломбано-аль-Ламбро — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан
 Сан-Коломбано-Чертенолі — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, метрополійне місто Генуя